«Придурки на экзаменах» () — французский комедийный фильм режиссёра Клода Зиди, вышедший в 1980 году. Фильм был показан 20 июня 1997 года на канале ОРТ.

Сюжет 
Ученики престижного колледжа в Париже — просто сборище лоботрясов. Директриса школы Люси Жумакур (Мария Паком) — дама старой закалки. Она ненавидит их и пытается сделать из них бакалавров. Также она хочет ввести новую систему обучения и ужесточить правила поведения на уроках. 

Ребята отрываются по полной программе: протягивают электричество к дверным ручкам, занимаются сексом на уроках химии, таскают с собой на занятия домашних животных и предпочитают беременность от несовершеннолетних отцов - постижению скучных наук, и часто объектом их шуток становится директриса и учителя колледжа. 

Классная дама рассчитывает расквитаться со своими обидчиками на экзаменах, но напрасно - весельчаки сдают всё благодаря своим хитрым уловкам.

В ролях 
 Мишель Галабрю — комиссар
 Мария Паком — Люси Жумакур, директриса колледжа Луи XIV
 Даниэль Отёй — Бебель
 Филипп Таччини — Жюльен
 Тони Маршаль — Катрин Жумакур
 Катрин Эрарди — Жанна Амильтон
 Франсуаз Мишо — Каролин
 Юбер Дешам — Леон Жумакур
 Раймон Бюссьер — Гастон Пуркье
 Жорж Андерсон — отец Того
 Фёдор Аткин — отец MC²
 Анри Атталь — Мохаммед
 Гаэтан Блум — Гаэтан
 Ришар Боренже — Пешка
 Жан Шерлян — столяр
 Этьен Драбер — отец Жюльена
 Элен Дублен — Сара
 Доминик Юлен — Брюс, учитель физкультуры
 Мохамед Зине — террорист
 Жиль Руссель — MC²
 Оноре Н’Зуе — Того
 Одиль Пуассон — судья
 Магали Ренуар — Патрисия
 Матье Шиффман — Леколо

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Клод Зиди
 Сценарий: Мишель Фабр
 Диалоги: Дидье Каминка, Клод Зиди
 Оператор: Пол Бонис
 Монтажёр: Николь Сонье
 Композитор: Боб Бро
 Художник: Jacques Voizot

Даты выхода фильма 
 1980 —  Франция
 1981 —  ФРГ
 1982 —  Норвегия,  Венгрия
 1983 —  Финляндия
 1985 —  Турция

Факты 
 Песню «On a un grand poil dans la main» исполнил Даниэль Отёй
 Спустя несколько месяцев пятеро актёров, снявшихся в этом фильме — Доминик Юлен, Фёдор Аткин, Юбер Дешам, Ришар Боренже и Гаэтан Блум — снялись у Клода Зиди в фильме «Инспектор-разиня»

См. также 
 Продолжение «Придурки на каникулах»

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1980 года
Фильмы о школе
Фильмы о Париже
Фильмы Франции 1980 года